Abu Bakr (أبو بكر) es un nombre de pila masculino árabe que literalmente significa 'padre de camellos', y puede hacer referencia a:

 Cuando se usa el nombre a solas, la mayoría de las veces se refiere a Abu Bakr as-Siddiq (573-634), primer califa del islam;

Otras personas que tienen este nombre:

 Abu Bakr al-Baghdadi (1971-2019), yihadista.
 Abu Bakr Bashir (1938-), clérigo islamista;
 Abu Bakr Buera (1941-), político libio.
 Abu Bakr Ibn Umar (-1988), jefe almorávide bereber.
 Abu Bakr Muhammad ibn Yahya al-Suli (854-946), más conocido como Al-Suli, erudito árabe de la época abasí.
 Abu Bakr Yahya ibn al-Yazzar al-Saraqusti (1060-1120), poeta andalusí.
 Abu-Bakr Yunis Jabr (1952-2011), político libio;
 Abu Bakr az-Zabidi (928-989), erudito andalusí;
 Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya Ibn al-Sayegh (1080-1138), más conocido como Ibn Bayya o Avempace, filósofo andalusí;
 Nafisa Abu Bakr al-Malik (1932-), activista de las mujeres y educadora sudanesa;

O bien, a los lugares:

 Mezquita Abu-Bakr, en Madrid, España.